Константин Василев Силяновски е български общественик, деец на Съюза на македонските младежки организации.

Биография 
Константин Силяновски е роден в семейството на генерал Васил Силяновски и Ася Силяновска.

На 24 май 1923 година във Варна е избрано централно управително тяло на Съюза на македонските младежки организации в състав Димитър Томалевски, Страхил Развигоров, Иван Трифонов, Константин Силяновски, Страхил Топуков, С. Нонев и П. Попантов.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Дейци на СММО
По произход от Крушево